Vittring kan syfta på:

 Vittring – inom geologi en exogen kraft
 Vittring (doft) –  molekyler av doftämnen som förs med vinden eller ligger kvar i luften
 Vittring (musikalbum) – ett album av Magnus Uggla
 Vittring (sång) – en poplåt av Magnus Uggla

Se även 
 Vittra